RCS peut se référer :
 au Registre du commerce et des sociétés français, en droit
 au Registre de commerce et des sociétés luxembourgeois, en droit
 au Racing Club de Strasbourg, en sport
 En informatique, 
 rcS : un fichier de configuration de Linux, pour init 
 Revision Control System : Logiciel de gestion de versions
 En téléphonie mobile, 
 Rich Communication Services, un protocole destiné à remplacer le SMS ;
 Joyn Rich Communication Suite en anglais, service proposé par les opérateurs utilisant le protocole Rich Communication Services ;
 Roux Combaluzier Schindler, société de construction d'ascenseurs née du rachat de la société Roux-Combaluzier par le groupe Schindler.
 En astronautique, Reaction Control System : système permettant d'orienter un vaisseau spatial.
 En chimie, Réduction catalytique sélective
 RCS MediaGroup, maison d'édition et groupe audiovisuel italien
 Royal Conservatoire of Scotland, un conservatoire situé à Glasgow
 , une organisation non gouvernementale ayant pour mission de promouvoir la valeur du Commonwealth et les valeurs sur lesquelles il est fondé
 Recombinant congenic strain (voir  Congenic)
 Cartesian coordinate system 
 R. c. S. (R.D.) ,  une décision de la Cour suprême du Canada concernant l'impartialité des juges 
 Radar Cross Section en anglais ou Surface équivalente radar en français
 Régiment de Commandement et de Soutien

Notes